

Cinema
 Sensational Janine – film del 1976 diretto da Hans Billian
 Una ragazza indiavolata (Hallo Janine!) – film dell 1939 diretto da Carl Boese

Musica
 Janine  – brano musicale di David Bowie dall'album Space Oddity
 Janine – singolo di Bushido dall'album Von der Skyline zum Bordstein zurück

Onomastica
 Janine – variante del nome proprio di persona femminile Jeannine

Persone
 Renato Janine Ribeiro (1949) – politico e filosofo brasiliano

Pagine correlate
Janina